Jeff Davis County (Georgia), een county in de Amerikaanse staat Georgia, of
Jeff Davis County (Texas), een county in de Amerikaanse staat Texas.